Чистый Ручей — название населённых пунктов в России:

 Чистый Ручей — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Чистый Ручей — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.